Ел Уамучил има више значења:

 Ел Уамучил (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уамучил (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уамучил (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уамучил (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уамучил (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уамучил (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Уамучил (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику